The Boomerang – cortometraggio del 1909 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
 The Boomerang – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Boomerang – cortometraggio del 1913 diretto da Thomas H. Ince
 The Boomerang – cortometraggio del 1913 della Kalem Company
 The Boomerang – cortometraggio del 1913 della Thanhouser Film Corporation
 The Boomerang – film del 1913 diretto da Harry McRae Webster
 The Boomerang – cortometraggio di animazione del 1915
 The Boomerang – film del 1919 diretto da Bertram Bracken
 The Boomerang – film del 1925 diretto da Louis J. Gasnier